Broadcast — termo em inglês usado para definir uma transmissão de programa de televisão ou radiodifusão
 Radiodifusão ou broadcasting — meio de difusão por rádio
 Broadcast (banda) — de música eletrônica
 Broadcast (álbum) — da banda Cutting Crew

Redes de computadores
 Broadcasting (rede de computadores) — transmissão de um pacote que vai ser recebido por todos os dispositivos na rede
 Domínio de broadcast — área lógica onde qualquer computador ligado à rede pode transmitir diretamente a qualquer outro
 Endereço de broadcast — endereço IP que permite que as informações sejam enviadas para todas as máquinas em uma determinada sub-rede

Desambiguações de comunicações